Лиса́ний (; ):
 Лисаний (тетрарх Итуреи) (ум. ок. 36 до н. э.) — тетрарх Итуреи и Халкиды
 Лисаний (тетрарх Абилены) — тетрарх Абилены до 29—37 годах н. э.; возможно, внук предыдущего